Адопція тварин — це процес відповідальності за домашнім улюбленцем, якого попередній власник покинув або відпустив до притулку чи рятувальної організації. Поширеними варіантами для усиновлених домашніх тварин є притулки для тварин та рятувальні групи. Деякі організації надають усиновлювачам право власності на домашнього улюбленця, а інші використовують модель опіки, в якій організація зберігає деякий контроль над майбутнім використанням або доглядом тварини.

Небажані домашні тварини 
Люди вчиняють із своїми небажаними домашніми тваринами різними способами. Деякі люди проводять евтаназію домашнього улюбленця, хоча багато ветеринарів вважають це не етичним використанням ресурсів для молодих та здорових тварин, а інші стверджують, що евтаназія є більш гуманним варіантом, ніж залишати домашнього улюбленця в клітці протягом дуже тривалого часу. Інші люди просто випускають вихованця в дику природу або іншим чином відмовляються від нього, сподіваючись, що він зможе подбати про себе, або що його знайдуть і усиновлять. Частіше ці домашні тварини голодують, потрапляють під колеса транспорту, мають проблеми зі здоров'ям. Деякі люди евтаназують домашніх тварин через термінальні хвороби або травми, а інші навіть роблять це через загальні проблем зі здоров'ям, відмовляючись платити за лікування. Більш відповідальні власники везуть домашнього улюбленця до притулку або телефонують до рятувальної організації, де за ним доглядатимуть належним чином, поки не знайдеться житло. Однак нові господарі не завжди можуть бути знайдені, а евтаназію часто використовують для тварин, щоб звільнити місце для нових домашніх тварин, якщо організація не проводить політику заборони. 

Щоб зменшити кількість евтаназованих тварин щороку, деякі притулки розробили політику проти забою.

Процес прийняття 
Головне питання усиновлення полягає в тому, чи зможе новий усиновлювач забезпечити безпечне та постійне житло для вихованця. Відповідальні притулки та рятувальні організації відмовляються постачати домашніх тварин людям, яких вони вважають непридатними, спираючись на оцінку їх неможливості забезпечити усиновлену тварину відповідними умовами. Іноді новий власник може зіткнутися з навчанням або поведінковими труднощами з домашнім улюбленцем, якого знехтували, зловживали або залишали непідготовленим. У переважній більшості випадків терпіння, навчання, наполегливість і послідовність турботи допоможуть вихованцеві подолати своє минуле.

Примітки 

Хатні тварини
Захист тварин